Алекса́ндр Семёнович Васи́льев:
 Васильев, Александр Семёнович  (1868—1947) — российский советский астроном и геодезист.
 Васильев, Александр Семёнович (1920—1995) — советский журналист, прозаик.